'''Киргизия (значения):

 Киргизия — государство в Азии.
 «Киргизия» — московский кинотеатр (снесён в 2018 году).
 «Киргизия» — первоначальное название теплохода «Пётр Алабин».
 (2566) Киргизия — астероид.